Франсиско Эрнандес де Кордоба: Эрнандес де Кордоба, Франсиско (ум. 1517) — испанский конкистадор.
 Эрнандес де Кордоба, Франсиско (ум. 1526) — испанский конкистадор.